Palaephatidae är en familj av fjärilar. Palaephatidae ingår i överfamiljen Palaephatoidea, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Palaephatidae 13 arter. 

Palaephatidae är enda familjen i överfamiljen Palaephatoidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Palaephatidae